Niemcy:
 Vogtsburg im Kaiserstuhl – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Breisgau-Hochschwarzwald

Szwajcaria:
 Vogtsburg – dawna nazwa gminy Courchavon

Inne:
 Vogtsburg-Totenkopf – wieża telewizyjna w Niemczech